Хершбах ():

Топонимы 
 Хершбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Подчиняется управлению Зельтерс (Вестервальд).
 Хершбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Подчиняется управлению Вальмерод.

Фамилия 
 Хершбах, Дадли — американский химик, нобелевский лауреат 1986 года.